Tomaszek – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Tomaszek:
 Michał Tomaszek – polski duchowny
 Bogdan Tomaszek – polski polityk i fizyk
 Robert Tomaszek – polski koszykarz
 Bartosz Tomaszek – polski kompozytor
 Helena Tomaszek-Plewa – polska dyrygentka
 Stanisław Tomaszek – polski architekt, dr hab.
 Maciej Tomaszek – polski aktor